Гобектала () — село в Имишлинском районе Азербайджана. Расположено недалеко от границы с Ираном, на расстоянии 8,1 километров от районного центра Имишли. Общая численность населения села вместе с одноименным муниципалитетом составляет 2864 человек.

Этимология 
Название села вероятно происходит от кипчакского племени кобяк.

Население 
По данным издания «Административное деление АССР», подготовленного в 1933 году Управлением народно-хозяйственным учётом Азербайджанской ССР (АзНХУ), по состоянию на 1 января 1933 года селение Гебектала входило в Расуллинский сельсовет (Ялаваджды, Мамедли, Панахаллы, Расуллу) Карадонлинского района (ныне Имишлинский район). Число жителей —  275 человек (63 хозяйства), преобладающая национальность всего сельсовета —  тюрки (азербайджанцы).

Примечания 

Населённые пункты Имишлинского района